famille
 famille de Rougé, famille subsistante de la noblesse française, issue du duché de Bretagne ; connue pour sa liste des seigneurs de Rougé ;

personnalités
 Alain de Rougé (1871-1936), homme politique français ;
 Antoine Rougé (1763-1831), général de brigade de la Révolution française ;
 Aurélie Rougé (1992-), footballeuse française ;
 Erwann Rougé (1954-), poète et éditeur ;
 Florence Rougé (1967-), actrice française ;
 François Rougé (1845-1900), homme politique français ;
 Jacques-Marie Rougé (1873-1956), écrivain tourangeau ;
 Jean-Luc Rougé (1949-), judoka français ;
 Jordi Rougé (1987-), joueur et entraîneur français de rugby à XV ;
 Matthieu Rougé (1969-), prêtre, théologien et essayiste catholique français ;
 Pierre-Marie Rougé (1910-1977), prélat français, évêque de Nîmes.

 Rougé, une commune du département de la Loire-Atlantique où eut lieu le combat du bois de Rougé ;
 caserne Rougé, une caserne construite par Vauban dans les Ardennes, en son temps la plus longue de France.